Trget je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Raša, Istarska županija.

Poznate osobe 
U Trgetu je rođen hrvatski slikar Renato Percan.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 45 stanovnika te 21 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji